Оскар Уриэль Масиас Мора (; ) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Хуарес».

Клубная карьера 
Масиас — воспитанник клуба «Гвадалахара» из своего родного города. 23 октября 2017 года в матче против «Веракрус» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2018 году Оскар стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ, хотя на поле не вышел ни разу. Летом того же года Масиас для получения игровой практики на правах аренды перешёл в «Атлетико Сакатепек». 21 июля в матче против «Коррекаминос» он дебютировал в Лиги Ассенсо. В поединке против «Кафеталерос де Чьяпас» Оскар сделал «дубль», забив свои первые голы за «Атлетико Сакатепек».

В начале 2019 года Масиас был арендован Лобос БУАП. 6 января в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал за новый клуб.

Летом 2019 года Масиас на правах аренды присоединился к «Атлетико Сан-Луис». 28 августа в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал за новую команду. 30 сентября в поединке против «Тихуаны» Оскар забил свой первый гол за «Атлетико Сан-Луис».

Международная карьера 
В 2019 году в составе олимпийской сборной Мексики Масиас принял участие в Панамериканских играх в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Гондураса и Уругвая.

Достижения 
«Гвадалахара»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2018

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»
Игроки ФК «Хуарес»